Иван Бутаков:
 Бутаков, Иван Иванович (1822—1882) — русский контр-адмирал
 Бутаков, Иван Николаевич (1776—1865) — русский вице-адмирал.